Unterseeboot 64 ou U-64 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant les deux guerres mondiales :
L', de type U 63 a été construit en 1916 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de couler en 1918. 
Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
UB-64, un sous-marin de Type UB III lancé en 1917 et qui se rend en 1918
UC-64, un sous-marin de Type UC II lancé en 1917 et qui a coulé en 1918
L'Unterseeboot 64, un sous-marin de Type IX.B construit en 1939 et qui a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en avril 1940.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1930